David Akers – giocatore di football statunitense (1974) 
Garfield Akers – chitarrista statunitense (1902-?)
Michelle Akers – calciatrice statunitense (1966)
Thomas Dale Akers – astronauta statunitense (1951) 
Vic Akers – calciatore inglese (1946)